Turfkade komt als straatnaam in diverse plaatsen voor. Onder andere in
 Almelo, zie Geschiedenis in 1954
 Bolsward, zie monumentenlijst Bolsward
 Briele, zie monumentenlijst Briele
 Goes, zie Visafslagershuisje Goes, Stadshaven Goes of Stadsbrand van Goes